Gamela kan syfta på:

 Gamela (språk) – ett språk i Sydamerika

Geografi

Brasilien 

 Maragogi (ort), Alagoas, 

Robotskapade Brasilienförgreningar